AZM steht für:
 Aargauer Zentralmolkerei, Teil der Emmi-Gruppe
 Academisch Ziekenhuis Maastricht, eine niederländische Universitätsklinik (Universitair Medisch Centrum), verbunden mit der Universität Maastricht
 Acetazolamid, ein Arzneistoff
 American Zionist Movement
 American Zulu Mission, ein Zweig des American Board of Commissioners for Foreign Missions (erste amerikanische Organisation für christliche Auslandsmissionierung)
 Amt für Zivilschutz und Militär des Kantons Zug (Schweiz)
 Anwenderzentrum für Mikrotechnik, Berlin
 Anwendungszentrum Mikrosystemtechnik, Erfurt
 Arbeitszeitmanagement
 Arbeitszeitmodell
 Archäologisches Zentrum Mainz
 Arzneimittel
 Aserbaidschan-Manat, aserbaidschanische Währung (ISO-4217-Code bis 2005)
 Autocesta Zagreb-Macelj d. o. o., eine kroatische Autobahn-Betreibergesellschaft
 Asgajin Zhoghowerdakan Mijutjun (Nationaldemokratische Union Armeniens), eine politische Partei in Armenien
 Azimut, in der Luftfahrt
 Azinphosmethyl
 Azithromycin
 Azm-Palast in Damaskus, ältester Gouverneurspalast der osmanischen Zeit in Syrien
 Kürzel für das australische Bergbauunternehmen Azumah Resources an der australischen Börse (Australian Securities Exchange)
 Code der ISO 639-3 für die indigene mexikanische Sprache Amuzgo Ipalapa aus der Otomangue-Sprachfamilie

Azm ist der Name von:
 Chalid al-Azm (1903–1965), mehrmaliger syrischer Premierminister, interimistisch auch Staatspräsident Syriens
 Haqqi al-Azm (1864–1955), syrischer Ministerpräsident und Gouverneur
 Rafīq Bey al-ʿAzm (1865–1925), syrischer Historiker
 Sadiq al-Azm (1934–2016), syrischer Denker und Philosoph

azm steht für:
 Ipalapa-Amuzgo (ISO-639-3-Code), Varietät der Amuzgo-Sprache in Mexiko

AZM